ᛣZkratka SCP má více významů:

 Středisko cenných papírů – dřívější český úřad, zřízený na základě zákona 591/1992 Sb., o cenných papírech, nahrazen CDCP
 Speciálněpedagogické centrum – jeden z typů školských poradenských zařízení, vedle pedagogicko-psychologickými poraden a středisek výchovné péče
 Secure Copy – zabezpečený protokol pro přenos souborů mezi dvěma počítači propojenými počítačovou sítí
 Service Control Point – element IN telekomunikačních sítí
 SCP Foundation – literárně fiktivní nadace zabývající se nadpřirozenými jevy
 Severoslovenské celulózky a papierne, dnes Mondi SCP, dříve též název partnerského sportovního klubu SCP Ružomberok 

Zkratky